У́лица Октя́брьской Револю́ции (до 1918 года Ильи́нская) — улица в Смоленске, относится к Ленинскому району города.

Описание улицы 
Улица располагается в центральной части города. Она начинается от коренного берега долины Днепра в районе Смоленского государственного университета и длится до улицы Кирова, разделяясь на три участка. Первый из участков проходит по исторической части города до пересечения с улицей Дзержинского, вторая часть располагается после этого пересечения до пересечения с улицей Николаева, третья — между пересечениями с улицей Николаева и Кирова. Практически на всём своём протяжении является либо пешеходной, либо с ограничениями на движение транспорта. Часть улицы Октябрьской Революции во времена Российской империи носила название Ильинской улицы (по названию ныне несуществующей Ильинской церкви).

Историко-культурные объекты 
Памятники и памятные знаки:

 Памятник Фёдору Коню, архитектору Смоленской крепостной стены. Установлен в 1991 году. Располагается рядом с Громовой башней.
 Памятник Михаилу Исаковскому, выдающемуся советскому поэту, уроженцу Смоленщины. Установлен в 2000 году.
 Аллея знаменитых земляков. Располагается вдоль центральной дороги на участке улицы Октябрьской Революции между пересечениями с улицами Дзержинского и Николаева.

Историко-культурные объекты:

 Ул. Октябрьской Революции, д. 1/2. Здание бывшей Смоленской губернской земской управы, построено в XIX веке. В настоящее время здесь расположена Администрация города Смоленска. Памятник истории федерального значения.
 Ул. Октябрьской Революции, д. 4. Жилой дом 1954 года постройки. Памятник истории регионального значения.
 Ул. Октябрьской Революции, д. 5. Здание бывшей гимназии, где учился поэт Михаил Исаковский. После установления Советской власти здесь располагалась школа, где учился поэт Николай Рыленков. В послевоенное время — Дом работников просвещения. Памятник истории регионального значения.
 Ул. Октябрьской Революции, д. 6. Здание Смоленского главпочтамта постройки середины 1950-х годов. Памятник истории регионального значения.
 Ул. Октябрьской Революции, д. 8. Бывший дом губернатора, построен в 1781 году. В настоящее время здесь располагается художественная школа. Памятник истории федерального значения.
 Ул. Октябрьской Революции, д. 20а. Здание постройки начала XX века, ныне Смоленский институт усовершенствования учителей. Памятник истории регионального значения.

Примечания

Литература 
 

Улицы Смоленска
Смоленск